Васи́лий Нестере́нко:
 Нестеренко, Василий Борисович (1934—2008) — белорусский учёный и педагог, член-корреспондент НАН Беларуси.
 Нестеренко, Василий Емельянович (1941—2021) — белорусский живописец и педагог.
 Нестеренко, Василий Игоревич (род. 1967) — народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств.
 Нестеренко, Василий Михайлович (род. 1952) — украинский и российский поэт, прозаик, автор-исполнитель.
 Нестеренко, Василий Павлович (1943—1998) — председатель Киевского городского совета народных депутатов.